Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2020 (met de officiële naam Generali Open 2020) werd van 8 tot en met 13 september gespeeld. Door de coronapandemie werd het toernooi verschoven van eind juli naar begin september. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Enkelspel

Deelnemers

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel